Chappes puede referirse a: 

 Chappes, comuna de Allier (Francia).
 Chappes, comuna de Ardenas (Francia).
 Chappes, comuna de Aube (Francia).
 Chappes, comuna de Puy-de-Dôme (Francia).